25-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 7 клубами с 11 марта по 29 октября 2016 года. Официальное название — Шоро Топ-Ли́га Кыргызста́на 2016 (кирг. «Шоро» Кыргызстан Топ-Лигасы).

Чемпионом в 3-й раз в истории и 2-й подряд стал ошский «Алай», бишкекский «Дордой» также 2-й год кряду был серебряным призёром, 3-е место заняла бишкекская «Алга».

Участники 
Аутсайдер предыдущего сезона «Кей Джи Юнайтед» прекратил существование, а новичками турнира стали ФК «Кара-Балта» и «Алдиер», переехавший перед началом сезона из Куршаба в Узген.

Чемпионат состоял из 21-го тура, при этом все клубы сыграли друг с другом в 3 круга (каждый провёл по 18 матчей). Чемпионский титул защищал ошский «Алай».

Команды, занявшие последние места, могут выбыть или не выбыть в Первую лигу Кыргызстана в зависимости от того, расширится или сократится количество участников чемпионата в следующем сезоне; или клубы, занявшие призовые места в Первой лиге, смогут или не смогут соответствовать всем требованиям лицензирования для Топ-Лиги.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Рекорды чемпионата 
Самая крупная победа: 25.10.2016 Дордой — Алдиер 13:0

Самая крупная победа на выезде: 21.10.2016 Алдиер — Алай 1:12

Хет-трики

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной лиги Кыргызстана — flk.kg
 Официальный сайт Федерации футбола Кыргызской Республики — ffkr.kg

Чемпионат Киргизии по футболу
Киргизия
Спорт в Киргизии в 2016 году